Palazzo Venezia (Rome), ook Palazzo Barbo genoemd
 Palazzo Venezia (Napels), ook Palazzo San Marco of Palazzo Capone genoemd